Stazione di Doi – stazione ferroviaria giapponese a Moriguchi
Stazione di Doi – stazione ferroviaria giapponese a Higashi-ku
Stazione di Doi – ex stazione ferroviaria giapponese a Togouchi